Ел Анонито има више значења:

 Ел Анонито, Анонито дел Мамејал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Анонито (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Анонито (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анонито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анонито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анонито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику